Cadenet est un nom de lieu, de personnalités, et un nom dérivé.

Toponyme 
 Cadenet, commune française située dans le département du Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
 Canton de Cadenet, division territoriale française du département du Vaucluse, ayant Cadenet comme chef-lieu de canton.
 Château de Cadenet, château des seigneurs de Cadenet.

Personnalités 
 Cadenet (), troubadour de langue d'oc.
 Joseph-François de Cadenet de Charleval (1710-1759), évêque d'Agde.
 Alain de Cadenet (1945-2022), pilote et constructeur automobile britannique.
 Amanda de Cadenet (née en 1972), actrice et photographe britannique.

Noms dérivés 
 Alain de Cadenet et De Cadenet, nom d'écurie et de marque de voitures de compétition.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme